Perschef van het Witte Huis, Amerikaans ambtenaar in het Witte Huis die de pers voorlicht
 De Perschefs (1991-1992), voormalig humoristisch Vlaams radioprogramma op Radio 1